Итье Ретельский, также Итье де Витри () (1115—1171) — шателен Витри и граф Ретеля (с 1158 года).

Происхождение 
Итье Ретельский был единственным сыном Эда де Витри и его жены Матильды Ретельской. После смерти брата Матильды Жерве, они стали родоначальниками второго Ретельского дома. 

По материнской линии Итье приходился внуком Гуго I и его жене Мелисенде де Монлери.

Брак и дети  
Итье женился на Беатрисе, дочери графа Намюра Жоффруа I.
Беатриса (ок. 1131—1185) — замужем за Рожером II, королём Сицилии. Имела одну дочь.
 Гуго  — упомянут как монах в Реймсе в 1160 году.
Манассия IV  (ум. 1199) — наследовал отцу. Женат на Матильде де Бар. Имел сына.
Генрих (ум. 1191) — шателен де Витри.
Бодуэн (ум. 1198) — сеньор Шемри.
Альберт (ум. 1195) — архидиакон Льежа.
Симон
Клеменция (ум. 1191 или позднее) — замужем за Гуго де Пьерпонтом.
дочь — замужем за Жоффруа из Шалона.

Беатриса умерла в 1160 году.

Наследники 
Итье скончался в 1171 году. От двух его сыновей пошли две ветви рода. 
Родоначальником старшей ветви стал второй сын Итье, Манассия IV, наследовавший отцу графство Ретель. Его потомки правили в Ретеле до начала XIV века. Последней представительницей рода была графиня Жанна Ретельская (ум. 1328), дочь графа Гуго IV. Она вышла замуж за Людовика I де Дампьера, графа Невера, благодаря чему Ретель оказался надолго оказался объединён с Невером.

Родоначальником младшей ветви рода стал Генрих, третий сын графа Итье. Он получил шателению Витри, которой его потомки владели до XIII века, когда ветвь пресеклась.

Источники 
Генеалогия знатных родов Шампани

Ссылки 
Ретельский дом
Графы Ретеля

Правители Европы XII века
Графы Ретеля
Ретельский дом